Jürgen Buchheister ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Buchheister (Politiker) (1949–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Christian Buchheister (1806–1871), deutscher Arzt